Пон Джун Хо (; род. 14 сентября 1969, Тэгу, Республика Корея) — южнокорейский кинорежиссёр и сценарист. Лауреат четырёх премий «Оскар» за один год (второй случай в истории премии после Уолта Диснея, 1954 год). Получил приз южнокорейской кинопромышленности 2003 года за свой фильм «Воспоминания об убийстве», в котором осветил тему нераскрываемых преступлений. Бывший активист студенческого движения, член Новой демократической (ныне Рабочей) партии.

Биография 
Идея стать режиссёром появилась у будущего мэтра ещё в средней школе. Он воспитывался в в интеллигентной семье. Отец был графическим дизайнером. Дед — знаменитый корейский писатель Парк Таэ Вон. После окончания школы он изучал социологию в университете Ёнсе. В начале девяностых прошёл двухлетний курс в Корейской академии киноискусств.

Когда Пон Джун Хо было около 20 лет, он устроился на работу репетитором к мальчику из богатой семьи в Сеуле. Чета жила в роскошном доме в одном из самых элитных кварталов города. Пон вырос в менее роскошных условиях. Он должен был стать репетитором мальчика по математике. С семьёй Пона познакомила его подруга, впоследствии ставшая женой. Вместе они прожили уже более двадцати лет. Она преподавала тому же мальчику английский язык.

Критики отмечают, что фильмы Пон Чжан Хо выходят за рамки классических жанров.

Признание и награды 
 2007 год — Брюссельский кинофестиваль, премия «Золотой ворон» лучшему фильму «Вторжение динозавра»
 2019 год — Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля за лучший фильм «Паразиты»
 2020 год — премии «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Паразиты»

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 

Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)
Лауреаты премии «Серебряная раковина» лучшему режиссёру
Лауреаты премии «Золотой жук»
Лауреаты премии «Независимый дух»
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии «Сезар»
Выпускники университета Ёнсе
Лауреаты премии Хоама в области искусств
Лауреаты премии «Большой колокол»
Активисты студенческого движения